Прогресси́вное налогообложе́ние () — система налогообложения, при которой происходит увеличение эффективной ставки налога с ростом налогооблагаемой базы (в отличие от пропорционального налогообложения с независимой от величины дохода ставкой налога).

Прогрессивные налоги вводятся в попытке снизить налогообложение с людей с более низкой платежеспособностью, увеличивая налогообложение людей с более высокой. Противоположностью прогрессивному налогу является регрессивный налог, такой как налог с продаж, при котором бедные платят большую часть своего дохода по сравнению с богатыми.

Этот термин часто применяется в отношении подоходного налога с физических лиц, когда люди с более низким доходом платят меньший процент от этого дохода в виде налога, чем люди с более высоким доходом. Он также может применяться к корректировкам налоговой базы с использованием налоговых льгот или выборочного налогообложения, которое создает эффект прогрессивного распределения. Например, налог на имущество, налог с продаж на предметы роскоши или освобождение от налога с продаж на предметы первой необходимости можно охарактеризовать как имеющие прогрессивный эффект, поскольку они увеличивает налоговое бремя семей с более высоким доходом и снижает его на семьи с низким доходом.

История 
Идея применения прогрессивного налогообложения существует долгое время. Одним из ранних известных текстов, в котором обсуждается справедливость применения прогрессивного налогообложения, является сочинение Франческо Гвиччардини «La Decima Scalata», написанное в начале XVI века. Экономисты Кеннет Шиви и Дэвид Стасейвидж, исследовавшие историю дебатов вокруг прогрессивного налогообложения на протяжении нескольких веков, указывают на три вида аргументов, используемых в спорах о способах налогообложения: равный подход («equal treatment»), возможность платить («ability to pay») и компенсационный аргумент («compensatory argument»). Компенсационный аргумент, который применялся после начала мировых войн, позволил наиболее сильно увеличить прогрессивность налогообложения в первой половине XX века.Впервые прогрессивное налогообложение на доход было введено в Великобритании премьер-министром Уильямом Питтом Младшим в декабре 1798 года. Оно начиналась с 2 пенсов за фунт (1/120) на доходы размером более 60 фунтов и увеличивалось до максимального значения 2 шиллинга за фунт (1/10) на доходы размером более 200 фунтов.

Значительно позднее, 14 июля 1893 года в Пруссии была проведена реформа налогообложения (также называемая «Реформа Микеля» по имени тогдашнего министра финансов Иоганна Микеля). Новый прогрессивный подоходный налог начинался с 0,62 % (для годового дохода 900—1050 марок) и увеличивался до 4 % (для годового дохода более  марок).

В России первая своеобразная попытка ввести подоходное прогрессивное обложение относится к 1810 году. Когда война с Наполеоном истощила государственный бюджет и вызвала резкое падение курса бумажного рубля, обложены были помещики; обложение начиналось с 500 руб. дохода и прогрессивно повышалось до 10 % чистого дохода. После окончания войны с Наполеоном, когда опасность миновала и военный энтузиазм помещичьего класса остыл, поступления стали быстро сокращаться и в 1820 году налог был отменен.

К началу XX века прогрессивный подоходный налог был введён во многих европейских странах. В Соединённых Штатах Америки прогрессивное налогообложение было введено в 1913 году.

В России подоходный налог (по прусскому образцу) был установлен царским правительством 6 апреля 1916 года и должен был вступить в силу с 1917 года. Но в планы правительства вмешалась сначала Февральская, а затем и Октябрьская революция, и закон о подоходном налоге фактически не вступил в действие. В последующие годы был издан целый ряд декретов, направленных на развитие и дополнение «Положения о подоходном налоге». Лишь Декретом от 23 ноября 1922 года (опубликован 16 ноября) налогообложение было реформировано.

Примеры 
Для лучшего понимания прогрессивного налогообложения рассмотрим основные формы налогообложения, сформировавшиеся на начало XX века и сравним их.
 налог равный — каждый налогоплательщик платит одинаковую сумму налога, независимо от уровня дохода. В данном случае видно, что здесь не учитывается платежеспособность плательщиков. Крайняя простота взимания, возможность с высокой точностью определить будущую сумму дохода служили оправданием существования равных налогов в средние века при отсутствии сносной финансовой администрации. Типичным равным налогом является подушный налог.
 пропорциональный (постоянная, фиксированная ставка налога) — каждый платит одинаковую долю от своих доходов. При ставке налога 10 %, зарабатывающий  рублей платит 2000 рублей налога, зарабатывающий  рублей платит 4000 рублей налога. Налогообложение с фиксированной ставкой налога называют пропорциональным налогообложением, так как налог прямопропорционален облагаемому доходу.
 прогрессивный (то есть с возрастающей ставкой налога) — более высокие доходы облагаются более высокой ставкой налога.

Обоснование 
Налогообложение — это не только явление финансово-экономическое, но и политическое, поэтому во взглядах на него всегда находят отражение те или иные классовые интересы. Пропорциональное налогообложение гораздо легче переносится состоятельными классами, так как оно ослабляет налоговый пресс по мере увеличения объекта обложения (налогооблагаемые суммы). Прогрессивное же налогообложение задевает имущие классы гораздо чувствительнее и тем больше, чем сильнее растет прогрессия обложения. Вот почему имущие классы всегда выступают против этого способа обложения, а финансисты, которые защищают их интересы, всегда ищут доводы против прогрессивного обложения.

Возможность платить 
Аргумент от возможности платить использовался для увеличения налогов на богатых несколько столетий, по крайне мере с XVI века. В 1500 году управляющий совет Флоренции ввел прогрессивный налог на доход с земли, известный как decima scalata (ступенчатая десятина). Франческо Гвиччардини в сочинении «La Decima Scalata» представил спор между двумя воображаемыми ораторами. Сам автор был противником этого налога, но, как предполагается, в тексте он изложил полностью доводы сторонников прогрессивного налогообложения. В сочинении сторонник прогрессивного налога в споре указывает, что равенство налогов не состоит в том, что каждый человек должен платить одинаковый для всех процент, а в том, что выплаты должны в одинаковой степени создавать сложности для плательщиков.

В XVIII веке Жан-Жак Руссо, выступая за налог на роскошь, исходил также из идеи возможности платить:

Адам Смит также защищал идею прогрессивного налогообложения, используя аргумент возможность платить:

Аргумент возможность платить наиболее часто применяется при защите идеи прогрессивного налогообложения. Он указывается в качестве основного, в том числе в современных книгах и справочниках.

В настоящее время выбор прогрессивного налогообложения в большой степени основан на понятии дискреционного дохода, то есть дохода, используемого по собственному усмотрению. Теоретически дискреционный доход представляет собой разницу между совокупным доходом и доходом, который расходуется на удовлетворение первоочередных потребностей. Именно дискреционный, а не совокупный доход определяет истинную платежеспособность лица. Естественно, что с ростом доходов уменьшается доля всех жизненно необходимых затрат (на продукты питания, покупку одежды, других товаров первой необходимости, на транспорт и т. п.) и возрастает доля дискреционного дохода. Очевидно, что при пропорциональном обложении совокупного дохода менее состоятельный плательщик несет более тяжелое налоговое бремя, чем более состоятельный, поскольку доля свободного дохода у него меньше, а доля налога, выплачиваемая за счет этого свободного дохода, выше. Поэтому необходима градация налога сообразно иерархии потребностей человека.

Однако наиболее эффективной с точки зрения усиления прогрессивности налогов себя показала в истории не идея возможности платить, а компенсационный аргумент.

Компенсационный аргумент 
Компенсационная теория подразумевает, что налоги на богатых должны компенсировать разницу в привилегиях, получаемых богатыми от государства. Например, налоги, собираемые государством, можно разделить на две группы по степени нагрузки на классы: налоги на бедных и налоги на богатых. Различие возникает из-за того, что доля доходов, расходуемых на потребление, у бедного и среднего класса значительно больше, чем у богатых. Уже в XIX веке Джон Стюарт Милль указывал, что косвенные налоги (налоги на товары и услуги, акцизы, пошлины) особенно падают на бедных и средний класс, поэтому справедливой будет прогрессивная система налогов на доходы, которая будет компенсировать эту регрессивность косвенных налогов.

Компенсационный аргумент позволил значительно увеличить прогрессивность налогообложения во время мировых войн. Бедный и средний класс проливали свою кровь на войне, в то время как богатые не призывались на военную службу, а те, кто был связан с военным комплексом, получили возможность заработать на возросших военных заказах. В результате возникла идея компенсации разницы между бедными и богатыми — «воинская повинность для богатства» (). В результате в этот период средняя по 20 западным странам максимальная ставка на доходы превысила 60 %.

Экономический эффект 

Как показал исторический опыт в XX веке, значительное увеличение максимальной ставки на доходы не ведёт ни к заметному замедлению экономики, ни к увеличению налоговых поступлений государству. Сильно прогрессивная шкала налогообложения в большей степени работает как ограничение на доходы богатых.

Виды прогрессий

Простая поразрядная 
Это самый простой вид прогрессии. В данном случае шкала совокупного дохода (налоговая база) делится на разряды. Каждому разряду соответствуют определённые высший и низший уровень доходов. И каждому разряду соответствует определённая твердая налоговая сумма. Подобный вид прогрессии был характерен для многих стран на начальном этапе ввода подоходного налога.

Недостатком данного вида налогообложения является скачкообразное изменение уровня налога на стыке разрядов. Два мало различающихся дохода, попадающие по обе стороны от границы соседних разрядов, приводят к значительной разнице в налоге. Например при совокупном доходе 1000 рублей налог составляет 31 рубль, а при совокупном доходе 1001 рубль — налог 45 рублей. См. таблицу.
Второй недостаток — при данной форме прогрессии возможны случаи, когда у владельца высокого дохода после уплаты налога остаётся в собственности сумма меньше, чем у владельца более низкого дохода.

Плюс 60 рублей на каждые 500 рублей сверх 4000 рублей.

Относительная поразрядная 
Данный вид прогрессии также предполагает деление налогооблагаемой базы на разряды. Каждому разряду присваивается своя ставка налога в процентной форме. Ставка налога применяется ко всей налогооблагаемой базе. Внутри разряда сохраняется пропорциональное обложение, однако при переходе к следующему разряду, также как при простой поразрядной прогрессии, происходит скачок налога. Возможна также ситуация, когда после уплаты налога в распоряжении налогоплательщика с более высоким доходом останется меньше средств, чем у налогоплательщика с более низким доходом.

Одноступенчатая (с необлагаемым минимумом) 
Данный вид прогрессии (прогрессивного налогообложения) имеет всего одну налоговую ставку. Кроме того введена граница (минимальный доход, не облагаемый налогом), ниже которой доход, не облагается налогом (0 %), а выше которой облагается, независимо от дальнейшего роста. См. график. Сама налоговая ставка фиксирована и не прогрессивна, но с учётом границы мы имеем реальное увеличение эффективной налоговой ставки с ростом дохода. Эффективная налоговая ставка показывает реальную ставку налогообложения, которой подвергся объект. Иногда данное налогообложение называют налогообложением со скрытой прогрессией.

Здесь всего одна налоговая ставка (нет начальной, нет максимальной) и равна например в Латвии — 24 %, а в Литве — 15 %.

Размер налога N и эффективную налоговую ставку S и можно вычислить по формулам:

Пример для Латвии в 2014 году (налоговая ставка — 24 %, необлагаемый минимум — 900 €):

При годовом доходе, равном 5000 €, 
сумма налога составляет: N = 0,24 × (5000 − 900) = 984 €; 
эффективная налоговая ставка: S = 984 : 5000 × 100 % = 19,68 %.

При годовом доходе, равном 10000 €, 
сумма налога составляет: N = 0,24 × (10000 − 900) = 2184 €; 
эффективная налоговая ставка: S = 2184 : 10000 × 100 % = 21,84 %.

Основной рост эффективной налоговой ставки происходит в очень узком диапазоне, в зоне низких доходов, в непосредственной близости от границы дохода, необлагаемого налогом. Поэтому многие экономисты считают данный вид налогообложения «условно-прогрессивным» и рассматривают как пропорциональное налогообложение.

Начиная с 2018 года в Латвии применяется многоступенчатая налогообложение. Если сумма доходов за год не превышает  евро, тогда ставка налога 20 %. Если сумма доходов превышает  евро, но не превышает  евро, тогда ставка налога 23 %. Если сумма доходов за год превышает  евро, тогда ставка налога 31,4 %.

Многоступенчатая 

В этом случае доход делится на части (ступени) налогообложения. Каждой ступени соответствует своя фиксированная налоговая ставка. Налоговая ставка каждой следующей ступени растёт ступенчато с ростом облагаемого дохода. Число ступеней может быть минимальным — две (как в Польше) или три (как в Австрии) и доходить до необходимого максимума (18 в Люксембурге). Особенность многоступенчатой прогрессии (налогообложения) в том, что при делении на ступени, повышенная ставка налога накладывается не на весь доход в целом (!), а только на ту часть, которая превысила нижнюю границу данной ступени. Окончательный налог определяется как сумма налогов каждой отдельной ступени. Здесь мы так же имеем реальное увеличение эффективной налоговой ставки с ростом облагаемого дохода, причём кривая эффективной налоговой ставки имеет небольшую волнообразность, которая уменьшается по мере увеличения количества ступеней.

Предположим, совокупный годовой доход, разделён на несколько частей (ступеней), в пределах которых действуют следующие налоговые ставки:
 ступень 1 с налоговой ставкой S1, действующей в диапазоне доходов от D1 до D2;
 ступень 2 с налоговой ставкой S2, действующей в диапазоне доходов от D2 до D3;
 ступень 3 с налоговой ставкой S3, действующей в диапазоне доходов от D3 до D4 и т. д.

Тогда размер налога N вычисляется по формуле:

 если совокупный годовой доход  находится в ступени 1;

 если совокупный годовой доход  находится в ступени 2;

 если совокупный годовой доход  находится в ступени 3 и т. д.

Общая формула для вычисления налога N выглядит так:

Пример:

При годовом доходе, равном  руб., 
сумма налога составляет: N = 20000 × 0,12 + 10000 × 0,15 = 3900 руб.; 
эффективная налоговая ставка: S = 3900 : 30000 × 100 % = 13 %.

При годовом доходе, равном  руб.; 
сумма налога составляет: N = 20000 × 0,12 + 20000 × 0,15 + 20000 × 0,20 + 10000 × 0,25 = 11900 руб.; 
эффективная налоговая ставка: S = 11900 : 70000 × 100 % = 17 %.

Достоинства многоступенчатой модели налогообложения:
 наглядность (всю модель налогообложения можно представить в виде простой таблицы);
 простота (каждый в состоянии сам рассчитать налог);
 гибкость (возможность изменения налоговых ставок в каждом ступени отдельно, для каждой группы налогоплательщиков);
 возможность индексации уровня дохода, не облагаемого налогом (если введён).
Недостатки:
 более сложная по сравнению с пропорциональным налогообложением;
 при индексации уровня дохода, в том числе и дохода, не облагаемого налогом, приходится (чтобы не упал налоговый сбор) увеличивать налоговые ставки или расширять границы ступеней налогообложения.

Линейная 

В данном случае налоговая ставка возрастает линейно, без скачков. Благодаря равномерному росту налоговой ставки эффективная налоговая ставка растёт тоже равномерно.

Как правило, в многоступенчатой и линейной прогрессиях максимальная налоговая ставка в несколько раз превышает начальную налоговую ставку. Из-за этого рост эффективной налоговой ставки в области низких доходов значительно медленней, чем при одноступенчатой прогрессии.

Размер налога N в зоне роста налоговой ставки вычисляется по формуле:

.

Размер налога N после окончания роста налоговой ставки вычисляется по формуле:

,

где  — коэффициент роста.

Недостатком данного способа налогообложения является его относительная сложность, что препятствует широкому внедрению во многих странах.

Комбинированная 
В этом случае доход делится на отдельные части, в пределах которых используется одна из указанных выше моделей налогообложения. Типичным примером комбинированной модели является система налогообложения физических лиц в Германии. См. ниже.

Кривая, описываемая формулой 
Налоговая ставка в данной модели растёт с ростом дохода и описывается формулой многочлена (полинома).

Формула налоговой ставки имеет вид:
 где:
  — фиксированные коэффициенты;
  — совокупный годовой доход.
Используя современную вычислительную технику, можно вывести формулу для кривой налоговой ставки любого уровня сложности, с любыми характеристиками. И как следствие, эти достоинства оборачиваются недостатками, сводя на нет возможность обсуждения обществом налоговых ставок, так как при этом требуется более глубокий уровень математических познаний.

Обзор по странам

Подоходный налог в Германии 

До 1990 года для расчёта налоговых ставок в Германии использовались формулы многочлена (полинома).
В 1990 году была введена новая комбинированная модель, которая значительно облегчила расчёт налогов.

В данном случае шкала совокупного годового дохода делится на 5 зон и выглядит следующим образом:
 зона 1 (нулевая зона): доход в этой зоне не облагается налогом;
 зона 2 (линейная): начальная ставка налога составляет 14 % и увеличивается линейно до 24 %;
 зона 3 (линейная): ставка налога в данной зоне растёт так же линейно, как в предыдущей зоне, но не так круто, с 24 % до 42 %;
 зона 4 (фиксированная): ставка налога в этой зоне постоянна и зафиксирована на уровне 42 %;
 зона 5 (фиксированная): ставка налога в этой зоне тоже постоянна и равна 45 %.

Подоходный налог в США 
В США ставки федерального налога на доходы физических лиц (НДФЛ) взимаются по многоступенчатой схеме и по состоянию на 2014 год начинаются с 10 % и доходят до максимума в 39,6 %. Границы ступеней налогообложения зависят от семейного статуса налогоплательщика. Различают следующие категории: один (single) субъект, семейная пара и родитель-одиночка. В случае семейной пары подаётся совместная налоговая декларация. К этой же категории относятся вдова или вдовец, получающие пенсию за своего супруга или супругу (пенсии тоже облагаются налогом). Кроме федерального налога каждый штат может взимать дополнительно свой налог. В результате суммарный налог может достигать 50 %.

Подоходный налог в других странах

См. также 
 Подоходный налог
 Распределение (экономика)
 Список стран по уровню налогообложения физических лиц

Примечания

Литература 
 Ю. С. Мирзоев Опровержение популярных заблуждений относительно прогрессивной системы налогообложения // https://zakon.ru/blog/2020/05/21/oproverzhenie_populyarnyh_zabluzhdenij_otnositelno_progressivnoj_sistemy_nalogooblozheniya
 
 Ильясов Ф. Н. Формула прогрессивного налога на основе закона Вебера // Социальные исследования. 2016. № 4. С. 17—25.

Налогообложение